NGC 6721 (другие обозначения — PGC 62680, ESO 141-19) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Павлин.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6721
Павлин (созвездие)